Enrique Franco ist der Name folgender Personen:

 Enrique Franco Aguilar (* 1938), mexikanisch-US-amerikanischer Songwriter
 Enrique Franco Manera (1920–2009), spanischer Musikkritiker, Pianist und Komponist